Endres ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albert Endres (1932–2020), deutscher Informatiker
 Alfred Endres (* 1950), deutscher Volkswirtschaftler
 Annie Schmidt-Endres (1903–1977), deutsche Autorin
 Anton Endres (1909–1946), deutscher SS-Oberscharführer
 Bernhard Endres (1788–1850), bayerischer Jurist und Kommunalpolitiker
 Brigitte Endres, deutsche Autorin
 Daniel Endres (* 1985), deutscher Fußballspieler

 Eugen Endres (1880–1951), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

 Franziska Endres (* 1979), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Friedrich Endres (1870–1956), deutscher Brauer, Mälzer und Politiker (SPD; MdL Bayern)
 Fritz Endres (1877–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Endres (Historiker) (1886–1945), deutscher Pädagoge, Historiker und Journalist
 Gerald Endres (* 1955), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Gloria Endres de Oliveira (* 1990), Schauspielerin
 Günther Endres (1905–1998), deutscher Chemiker
 Gustavo Endres (* 1975), brasilianischer Volleyballspieler

 Helge W. Endres (* 1940), österreichischer Oberst und Publizist
 Ilka Endres (* 1970), deutsches Fotomodell
 Johann Nepomuk Endres (1730–1791), deutscher Theologe und Jurist
 Johannes Endres (* 1968), deutscher Journalist
 Josef Endres (Landrat) (1899–1941), Landrat im Landkreis Passau
 Josef Endres (1927–1998), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Karl Andreas Endres (1882–1954), deutscher Politiker
 Karl von Endres (1847–1907), deutscher Generalleutnant
 Karl Endres (1911–1993), deutscher Basketballspieler
 Marc Endres (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Matthias Endres (* 1969), deutscher Neurologe
 Max Endres (1860–1940), deutscher Forstwissenschaftler

 Monika Endres-Stamm (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Murilo Endres (* 1981), brasilianischer Volleyballspieler
 Nikolaus von Endres (1862–1938), deutscher General der Infanterie
 Nikolaus Endres (1904–1972), deutscher Ordensgeistlicher (SDB), Theologe und Hochschullehrer
 Otto Endres (1897–1971), deutscher katholischer Geistlicher
 Peter M. Endres (* 1953), deutscher Wirtschaftsmanager
 Philipp Endres (1830–1901), deutscher Jurist und Oberlandesgerichtspräsident
 Rainer Endres (* 1957), deutscher Admiral
 Ria Endres (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Robert Endres (1892–1964), österreichischer Historiker
 Ronja Endres (* 1986), deutsche Politikerin
 Rudolf Endres (1936–2016), deutscher Historiker
 Stefan Endres (* 1957), deutscher Mediziner
 Stephanie Endres (1891–1974), österreichische Sportlehrerin
 Theodor Endres (1876–1956), deutscher General der Artillerie
 Thomas Endres (* 1969), deutscher Fechter
 Walter Endres (1917–nach 1999), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Wolfgang Endres (* 1953), deutscher Didaktik-Forscher

Siehe auch 
 Enderes
 Endre
 Endresen
 Endress
 Entress

Weblinks 
 Endres bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname